G-3 может означать:

HK G3 — штурмовая винтовка производства немецкой компании Хеклер-Кох.
G-3 — проект линейных крейсеров для британского флота, 1920г.